Padewski ist der Familienname von:

 Nikola Padewski (* 1933), bulgarischer Schachmeister
 Józef Padewski (1894–1951), polnischer Bischof
 Stanisław Padewski OFMCap (1932–2017), Bischof von Charkiw-Saporischschja